Рабенау (Гессен) — коммуна в Германии, в земле Гессен.
 Рабенау (Саксония) — город в Германии, в земле Саксония.
 Рабенау, Фридрих фон (1884—1945) — немецкий военный деятель, генерал артиллерии вермахта.